Bombax ist:

 Bombax (Gattung), eine Gattung der Wollbaumgewächse
 eine (alte) Bezeichnung für Baumwolle, insbesondere
 Gossypium herbaceum